El Esparragal puede referirse a:

 el municipio español de El Esparragal (Córdoba).
 el municipio español de El Esparragal (Murcia).
 el municipio español de El Esparragal (Puerto Lumbreras).